Николай Зинин:

 Зинин, Николай Николаевич (1812—1880) — русский химик-органик, академик Петербургской академии наук.
 Зинин, Николай Николаевич (1854—1910) — русский учёный-математик, профессор.